Gabrielle est un prénom féminin qui vient de l'hébreu GaVRY-Æ et signifie « la force de Dieu ».

Sciences et techniques 
 Gabrielle est un cyclone dans l'Atlantique Nord, de la saison 2007.
 Gabrielle est le nom initialement donné au satellite de la planète naine Éris (aujourd'hui Dysnomie).

Sciences humaines et sociales 
 Gabrielle Bompard est une protagoniste de l'affaire de la malle sanglante de Millery, au .

Anthroponyme

Prénom

Patronyme 
 Henry Gabrielle est un médecin militaire français, ancien maire de Beynost.

Culture et société

Cinéma 
 , film suédois de Hasse Ekman sorti en 1954 ;
 Gabrielle (Yesterday), film canadien de Larry Kent sorti en 1981 ;
 Gabrielle, film français de Patrice Chéreau sorti en 2005 ;
 Gabrielle, film canadien de Louise Archambault sorti en 2013.

Littérature 
 Gabrielle est une bande dessinée.
 Gabrielle est une histoire de la série de bande dessinée Tif et Tondu.
 Gabrielle Delacour est la sœur de Fleur Delacour dans Harry Potter.

Marine 
 La Gabrielle est un bac assurant la traversée du Maroni, en Guyane (France).

Musique 
 Gabrielle est une chanteuse britannique.
 Gabrielle est le titre d'une chanson de Serge Reggiani
 Gabrielle est le titre d'une chanson de Johnny Hallyday (1976).
 Gabrielle est le titre d'une chanson de Cradle Of Filth
 Sous la forme du surnom Gaby, Gabrielle apparaît dans la chanson Gaby oh Gaby d'Alain Bashung.

Télévision 
 Gabrielle Solis est un personnage de la série Desperate Housewives.
 Gabrielle est la meilleure amie de Xéna dans la série éponyme.

Homonymie de prénom